«Фуцзянь Старджонс» (, ) — китайский баскетбольный клуб, выступающий в Южном дивизионе Китайской баскетбольной ассоциации. Представляет город Цзиньцзян, провинция Фуцзянь, КНР. По спонсорским причинам также используется название «Фуцзянь SBS». Талисманом клуба является рыба — осётр.

История 
Дебют клуба в КБА состоялся в сезоне 2004-05, однако команда выступила неудачно, заняв последнее, 7-е место в Южном дивизионе и не попала в плей-офф. В следующем сезоне клуб финишировал пятым, однако в итоге не хватило одной победы для участия в плей-офф.

Текущий состав

Известные игроки 
  Лю Юйдун
  Джелани Маккой
  Крис Портер
  Патрик О’Брайант
  Андре Эмметт
  Тайрон Уошингтон
  Дуэйн Джонс
  Мэтт Фреджи

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба «Фуцзянь» 
 Сайт компании-спонсора 

Баскетбольные клубы Китая
Китайская баскетбольная ассоциация